Mone peut faire référence à :

Patronymie 

 Joël Mône (né en 1950), maître verrier français.
 Michelle Mone (née en 1971), ancienne mannequin et entrepreneuse écossaise.
 Mo'ne Davis (née en 2001), lanceuse américaine de baseball.

Taxonomie 
 Mone, nom vernaculaire ambigu donné à certains singes.

Toponymie 

 Réserve forestière de la Mone, une aire protégée du Cameroun.